MEKO steht für:
 MEKO (Schiffsreihe), eine Marke der ThyssenKrupp Marine Systems für eine Reihe von Kriegsschiffen
 Methylethylketonoxim, eine chemische Verbindung aus der Gruppe der Oxime

Meko steht für:
 La.Meko Filmfestival Landau, ein Filmfestival
 Medienkompetenz, die Fähigkeit, Medien und ihre Inhalte effektiv zu nutzen

 

MEKO